Guadalupe River ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Guadalupe River (San Francisco Bay), Kalifornien
 Guadalupe River (San Antonio Bay), Texas

Siehe auch:
 Rio Guadalupe